Краснослободское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Краснослободское сельское поселение — в Глазуновском районе Орловской области.
 Краснослободское сельское поселение — в Спасском районе Республики Татарстан.